Гринчевский — фамилия; имеет женскую форму Гринчевская.
 Гринчевский, Василий Осипович (в монашестве Марк; род. 1978) — украинский религиозный деятель.
 Гринчевская, Екатерина Михайловна (род. 1981) — российская телеведущая, тележурналист.